Kiralnost (kemija)
Kiralnost (fizika)
Kiralnost (matematika)